Васи́лий Серге́евич Кали́нников (, село Первый Воин, Орловская губерния — , Ялта) — русский композитор.

Биография 
Калинников происходил из чиновничьей семьи, образование получил в Орловской духовной семинарии, где начал обучаться музыке и некоторое время дирижировал хором.

Младший брат Василия Сергеевича — Виктор Сергеевич — тоже стал композитором.

В 1884 году поступил в подготовительные классы при Консерватории, однако, не имея возможности платить за обучение, через несколько месяцев был отчислен. Тем не менее, ему удалось получить место в Музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества, где учился по классам фагота (игра на духовых инструментах была категорически противопоказана его больным лёгким, но это был единственный класс, в котором Калинников мог учиться бесплатно) и композиции до 1891 года. Среди его педагогов были С. Н. Кругликов, А. А. Ильинский, П. И. Бларамберг. Калинников также посещал лекции В. О. Ключевского, которые тот читал в Московском университете.

Не имея надёжного заработка, Калинников вынужден был периодически играть в театральных оркестрах на скрипке, фаготе или литаврах, а также заниматься переписыванием нот. Поддержку музыканту оказывал музыкальный критик Семён Кругликов, одобрительно отзывался о его таланте Пётр Чайковский, рекомендовавший его на пост дирижёра Малого театра в 1892 году. Помимо дирижёрской деятельности, Калинников в этот период также давал частные уроки теории музыки и пения.

Осенью 1892 года у композитора появились признаки туберкулёза, и он уехал в Крым, где и провёл оставшиеся годы жизни, продолжая сочинять. Известно, что в Крыму его навещал Сергей Рахманинов, активно знакомивший Калинникова со столичными музыкальными новостями и (в собственном фортепианном исполнении) новинками творчества коллег.

Скончался , похоронен на Поликуровском кладбище в Ялте (фото могилы). На надгробном памятнике высечены ноты главной темы его первой симфонии g-moll.

Творчество 

Стиль Калинникова продолжает традиции русской музыкальной классики (композиторов «Могучей кучки» и П. И. Чайковского). Наиболее известное сочинение Калинникова — Первая симфония g-moll, написанная в 1895 году и посвящённая Кругликову. Впервые исполненная на концерте Русского музыкального общества в Киеве, она имела огромный успех и до сегодняшнего дня входит в репертуар как отечественных, так и зарубежных оркестров, заслужив название «самой русской симфонии».

В увертюре Калинникова «Былина» звучит тема, первый такт которой — и мелодически, и гармонически — практически совпадает с мелодией гимна СССР, что породило утверждения о том, что Александров не является подлинным автором современного гимна России. Время сочинения увертюры, обычно датируемой 1893 годом, известно лишь предположительно: при жизни композитора она не исполнялась и была восстановлена по оркестровым партиям, сохранившимся в Государственном центральном музее музыкальной культуры. Впервые она была исполнена по радио 26 июля 1950 года оркестром под руководством С. Горчакова; сама партитура издана в 1951. Нет никаких данных о том, что автор советского гимна, к тому времени уже умерший, имел возможность ознакомиться с «Былиной» в архиве.

Основные сочинения 
 Пролог к неоконченной опере «В 1812 году» (1899—1900)
 Музыка к драме А. К. Толстого «Царь Борис» (1898)

Оркестровые произведения

 Симфония № 1 g-moll (1894—1895), наиболее часто исполняемое произведение композитора
 Симфония № 2 A-dur (1895—1897)
 Интермеццо № 1 fis-moll (1896)
 Интермеццо № 2 G-dur (1897)
 Фуга d-moll (1889)
 «Нимфы», симфоническая картина по Тургеневу (найдена в 1951)
 «Былина», увертюра (1892)
 «Кедр и пальма», симфоническая картина по Гейне (1897—1898)
 «Царь Борис» (1899)

Фортепианные сочинения

 Скерцо F-dur
 Модерато es-moll
 «Грустная песенка»
 Русское интермеццо
 Менуэт Es-dur
 Вальс A-dur
 Элегия b-moll
 Ноктюрн

Вокальные и хоровые сочинения

 Романсы для голоса и фортепиано на стихи Пушкина, Плещеева, Фофанова и других поэтов.
 Хоры a capella и с сопровождением оркестра.

Увековечение памяти 

 3 августа 2009 года в городе Орле был открыт памятник Калинникову. Перед установкой монумента был отремонтирован и благоустроен сквер в створе 1-й Посадской и Комсомольской улиц возле музыкальной школы № 1, носящей имя Калинникова. Проект памятника был создан ещё 20 лет назад и только теперь (2009) его реализовали скульптор Леонид Бугай и архитектор Владимир Блинов. Памятник представляет собой полуфигуру композитора в творческом порыве под сенью ветвей калины, внизу — фигура сидящего мальчика, играющего на свирели. На постаменте вместо привычного названия — копия росписи композитора. Открытие памятника Василию Сергеевичу Калинникову в сквере его имени сопровождалось исполнением учениками музыкальной школы Калинникова 1-й симфонии, являющейся неофициальным гимном города Орла.

 Расположенная в районах Лианозово и Северный г. Москвы, музыкальная школа № 41 носит имя В. С. Калинникова.
 В Северном и Железнодорожном районах г. Орла именем В. С. Калинникова названы улица и проезд.
 В городе Ялта в Крыму с 1 июня 1965 года существует улица Калинникова, на которой расположена средняя школа № 10.
 Наименование «Композитор Калинников» носил теплоход Енисейского речного пароходства. Построен был в 1957 г. и до 1997 г. совершал рейсы между Красноярском и Дудинкой. Теплоход описывается в книге Виктора Астафьева «Царь Рыба» (новелла «Сон о белых горах», на основе которой был снят фильм «Таёжная повесть»).

Примечания

Библиография 
 Калинников В. С. Письма, документы, материалы. В 2 т. / Сост., ред., вступит. статья и коммент. В. А. Киселева. — М.: Музгиз, 1959.
 Нюрнберг М. В. Василий Сергеевич Калинников. 1866—1901: Краткий очерк жизни и творчества. — М.; Л.: Музыка, 1964.
 Пожидаев Г. А. Василий Калинников : Симфония жизни в 4 ч. / Г. Пожидаев. — М. : Журн. «Искусство в школе» : ТОО «Школа», 1993. — 288 с.
 Лазарев С. Е. Василий Сергеевич Калинников: этапы жизненного и творческого пути // Вопросы культурологии. — 2016. — № 5. — С. 49-59.

Ссылки 
 
 
 
 

Композиторы Российской империи
Умершие от туберкулёза
Похороненные на Поликуровском кладбище
Выпускники Орловской духовной семинарии
Персоналии:Ялта